Adelphi (Maryland) — região dos Estados Unidos
 Adelphi (Ohio) — vila estadunidense do Condado de Ross
 Adelphi (editora) — editora italiana fundada em 1962

Desambiguações de topônimos